Julot casse-croûte
 Jules Ladoumègue
 Julot-les-Pinceaux

 Julot, ou Julod ou Chulot, paysan riche du Pays de Leon, en Bretagne, formant une sorte de caste aristocratique.

Voir aussi